Neusser Straße steht für:

 Neusser Straße (Düsseldorf)
 Neusser Straße (Köln)
 Neusser Straße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler N–P)

Siehe auch:
 U-Bahnhof Neusser Straße/Gürtel, Station der Stadtbahn Köln